Архангелогородский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Архангелогородский драгунский полк — наименование в 1708—1763 годах полка, сформированного в 1703 году. В 1762 году — кирасирский, с 1763 года — карабинерный. Расформирован в 1775 году.
 19-й драгунский Архангелогородский полк — полк, сформированный в 1895 году как 49-й драгунский Архангелогородский полк. Расформирован в 1918 году.